Delle puede referirse a:
 Delle (España), aldea española de la parroquia de Ferreiros, municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.
 Delle (Francia), comuna francesa del departamento de Territorio de Belfort, región de Borgoña-Franco Condado.